Galonska ist der Familienname folgender Personen:

 Roman-Eckhard Galonska, deutscher Schauspieler
 Tomma Galonska (* 1960), deutsche Schauspielerin